Чилеево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чилеево — деревня в Брестском районе Брестской области.

Россия 
 Чилеево — деревня в Сухиничском районе Калужской области.